Hansburg bezeichnet:
 Schloss Hansburg, Residenzschloss bei Haderslev (), Region Syddanmark, Dänemark
 Hansburg, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Janowo (Iłowo-Osada) im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen